Rogalski ist der Familienname folgender Personen:
 April Rogalski, US-amerikanische Filmschauspielerin
 Karin Rogalski-Beeck (* 1946), deutsche Politikerin (SPD)

 Norbert Rogalski (1935–2022), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer

 Theodor Rogalski (1901–1954), rumänischer Komponist

Rogalski steht für:
 Rogalski, Adelsfamilie aus dem Dorf Rogale bei Kolno in Nordmasowien, siehe Rogalla von Bieberstein